John J. Rooney (1903–1975) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 John Rooney (ur. 1990) – angielski piłkarz